Forbes 2000 — список 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes. Крупнейшей компанией в рейтинге 2018 года является китайский коммерческий банк ICBC с выручкой 165,3 млрд долларов США (18-е место), чистой прибылью 43,7 млрд долларов США (3-е место), активами 4210,9 млрд долларов США (1-е место) и капитализацией 311 млрд долларов США (14-е место).

Составление рейтинга 
Крупнейшие мировые компании оцениваются по четырём показателям — выручке, чистой прибыли, активам (по отчётности за последние 12 месяцев) и рыночной капитализации компаний. Среднее арифметическое занятых в четырёх списках мест выбирается в качестве интегрального показателя, согласно которому компании и расположены в итоговом рейтинге. В список попали только те компании, чей объём продаж составляет как минимум 1 млрд долларов США, а акции доступны для инвесторов в США и стоят не менее 5 долларов США.

Данные по основным показателям приведены из консолидированной финансовой отчётности в соответствии, как правило, с Международными стандартами финансовой отчётности, а также стандартами GAAP. В рейтинге, однако, используемые компаниями стандарты не указаны.

Рейтинг 2021 
Ниже приведены 10 компаний, возглавляющих рейтинг в 2021 году.

Рейтинг 2013 
Ниже приведены 20 компаний, возглавляющих рейтинг в 2013 году.

Полная версия списка доступна на сайте.

Рейтинг 2012 
Ниже приведены 30 компаний, возглавляющих рейтинг в 2012 году.

 JPMorgan Chase () — банковское дело;
 HSBC Holdings Plc () — холдинговая компания;
 General Electric () — конгломерат: производство электронной и электротехнической продукции, производство пластмасс и полимеров и др.;
 ExxonMobil () — добыча и переработка нефти и газа;
 Royal Dutch Shell () — добыча и переработка нефти и газа;
 PetroChina () — добыча и переработка нефти и газа;
 ICBC () — банковское дело;
 Berkshire Hathaway () — финансовая компания;
 Petrobras () — добыча и переработка нефти и газа;
 Citigroup () — финансовое обслуживание;
 BNP Paribas () — банковское дело;
 Wells Fargo () — страховая компания;
 Banco Santander () — финансово-кредитная группа;
 AT&T () — телекоммуникации;
 Газпром () — добыча и переработка нефти и газа;
 Chevron () — добыча и переработка нефти и газа;
 CCB-China Construction Bank () — банковское дело;
 Wal-Mart Stores () — ретейлеры;
 Total () — добыча и переработка нефти и газа;
 Allianz () — страховая компания;
 Bank of China () — банковское дело;
 Royal Philips Electronics () — концерн, работающий в области электроники, медицинского оборудования и светотехники;
 Sinopec-China Petroleum () — интегрированная энергетическая и химическая компания;
 Volkswagen Group () — производство автомобилей;
 Agricultural Bank of China () — банковское дело;
 Nestlé () — производитель продуктов питания;
 Vodafone () — телекоммуникации;
 ENI () — энергетика;
 American Intl. Group () — страховая компания;
 GDF Suez () — энергетика.

Рейтинг 2009 
Список американского журнала Forbes Global 2000 выходит седьмой год подряд. В 2009 году в рейтинг входят компании из 62 стран мира, в 2003 году было представлено 47 стран. При этом наибольшее количество компаний — 551 являются американскими, что составляет 27 % от общего числа компаний в рейтинге. Но при этом их количество уменьшилось на 47 по сравнению с 2008 годом и на 225 меньше, чем в 2003 году. На втором месте по этому показателю находится Япония — 288 компаний и соответственно 14 %. В этот рейтинг вошли и 28 российских компаний. Наиболее высокое место из них занимает Газпром (13).

Финансовый кризис 2008—2009 годов плохо отразился на многих американских компаниях, особенно на банках и страховых компаниях, серьёзно сдавшим свои позиции, — американский Citigroup из-за потерь на рынке ипотечного кредитования переместился с 1-го места в 2007 году на 472-е в 2009. Также сильно пострадали ConocoPhillips, переместившись с 22 места в 2008 году на 380 место, Time Warner с 84 на 444, News Corp с 152 на 522, Allstate с 129 на 526, Valero Energy с 144 на 546, American International Group с 18 на 968, Prudential Financial с 114 на 538. Также кризис коснулся целых стран, так в рейтинге перестали присутствовать компании из Исландии. Отступление американских и британских корпораций сопровождалось наступлением таких стран, как Китай, Бразилия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

С 2003 года число компаний из стран BRIC увеличилось в списке на 145. Лидер среди развивающихся стран — Китай: число китайских корпораций в рейтинге выросло на 78 до 91-й компании.

В совокупности выручка всех 2000 компаний оценивается в 32 трлн долларов США, прибыль — в 1,6 трлн долларов США, активы — в 125 трлн долларов США, и они имеют рыночную стоимость в 20 трлн долларов США.

Рейтинг 2008 
В 2008 году в рейтинг входят компании из 60 стран мира, в 2004 году была представлена 51 страна. При этом наибольшее количество компаний — 598 являются американскими, что составляет 30 % от общего числа компаний в рейтинге. Но при этом их количество уменьшилось на 95 по сравнению с 2006 годом и на 153 меньше, чем в 2004 году. На втором месте по этому показателю находится Япония — 259 компаний и соответственно 13 %. В этот рейтинг вошли и 29 российских компаний. Наиболее высокое место из них занимает Газпром (19).

В совокупности выручка всех 2000 компаний оценивается в 30 трлн долларов США, прибыль — в 2,4 трлн долларов США, их активы — в 119 трлн долларов США, а рыночная капитализация — в 39 трлн долларов США. По всему миру в этих 2000 компаний работают 72 млн человек.

Если самые высокие прибыли (398 млрд долларов США) наблюдаются в банковском секторе, то по обороту (3,76 трлн долларов США) крупнейшими оказались нефтегазовые компании. Больше всех компаний в рейтинге, 315 — из банковской сферы.

Финансовый кризис и проблемы на ипотечном рынке США плохо отразился на американских финансовых компаниях, серьёзно сдавшим свои позиции, — американский Citigroup из-за потерь на рынке ипотечного кредитования переместился с 1-го места на 24-е.

С 2004 года число компаний из стран БРИКС увеличилось в списке на 102. Лидер среди развивающихся стран — Китай: число китайских корпораций в рейтинге выросло на 45 до 70, а их совокупная капитализация — с 1,4 % до 7,5 % от общей стоимости компаний в списке.

 США — 598 (30 %) компаний, на 95 (по сравнению с 2006) 
 Япония — 259 (13 %) компаний, на 61 
 Англия — 123 (6 %) компаний, на 7 
 Китай — 70 (3,5 %) компаний, на 26 
 Франция — 67 (3,3 %) компаний, на 1 
 Германия — 59 (3 %) компаний, на 1 
 Индия — 42 (2 %) компаний, на 9 
 Россия — 29 (1,5 %) компаний, на 15 

Ниже приведены 30 компаний, возглавляющих рейтинг на 4 апреля 2008 года.

 HSBC Holdings () — банковское дело
 General Electric () — конгломерат: производство электронной и электротехнической продукции, производство пластмасс и полимеров и др.
 Bank of America () — банковское дело
 JPMorgan Chase () — банковское дело
 ExxonMobil () — добыча и переработка нефти и газа
 Royal Dutch Shell () — добыча и переработка нефти и газа
 BP () — добыча и переработка нефти и газа
 Toyota Motor () — производство автомобилей
 ING Group () — страхование
 Berkshire Hathaway () — финансовая компания
 Royal Bank of Scotland () — банковское дело
 AT&T () — телекоммуникации
 BNP Paribas () — банковское дело
 Allianz () — страхование
 Total () — добыча и переработка нефти и газа
 Wal-Mart Stores ()
 Chevron ()
 American International Group ()
 Газпром ()
 AXA Group ()
 Banco Santander ()
 ConocoPhillips ()
 Goldman Sachs Group ()
 Citigroup ()
 Barclays ()
 EDF Group ()
 E.ON ()
 ENI ()
 Petrobras ()
 PetroChina ()

См. также 
 Список 50 крупнейших компаний США по версии Forbes (2011)

Примечания

Ссылки